en religion, Irfān est un terme utilisé dans la pratique de l'Islam.
 en musique, 
 Irfan est un label indépendant français
 Irfan est un groupe de world music bulgare